Okręty US Navy o nazwie USS "Maine", pochodzącej od stanu Maine:

 Pierwszy USS "Maine" – amerykański krążownik pancerny (zwany także pancernikiem drugiej klasy), którego eksplozja 15 lutego 1898 była jedną z przyczyn wybuchu wojny amerykańsko-hiszpańskiej
 Drugi USS "Maine" – amerykański pancernik z okresu I wojny światowej, okręt główny swojego typu. Wycofany ze służby w 1920, w 1923 sprzedany na złom
 Trzeci USS "Maine" to pancernik typu Montana, którego budowa została przerwana w 1943 roku, zanim jego stępka została położona
 Czwarty USS "Maine" – amerykański okręt podwodny typu Ohio zwodowany w 1994 i będący nadal w aktywnej służbie w 2009 roku.

Maine